Penguin Point ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Penguin Point (Georg-V.-Küste), Kap an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Penguin Point, Kap an der Küste der Seymour-Insel, Antarktika, siehe Pinguinenkap
 Penguin Point (Südliche Orkneyinseln), Kap an der Küste der Coronation-Insel